O Campeonato Regional (ou Insular) do Fogo de 2018-19 foi a epoca de Associação Regional de Fogo de Futebol (ARFF), competição de futebol. O temporada iniciado em mais tarde em 10 de novembro e terminou em 31 de março.  O número de clubes de temporada foi 22, dez em Primeira Divisão  e doize em Segunda Divisão em dois grupos.  A época futebolista arranca provavelmente em setembro.

O campeão do torneio foi o Académica do Fogo conqustou o 14o título recente é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2019 em abril. Botafogo foi vice-campeão e Vulcänicos finido terceiro. Além, Académica goleado 49 golos (gols), o mais clube de temporada.

O golos totais finalizaram 271.

Foi o segundo tempo de Segunda Divisão com 12 clubes, 7 em Grupo Oeste/Grupo A e 5 em Grupo Leste/Grupo B. O dois melhor clubes de dois grupos avançar em fase final, o dois melhor clubes promovido em Primeira Divisão na próxima temporada, o clube finido primeiro venceu o título de Segunda Divisão.  O competição iniciado em 8 de dezembro e terminou em 4 de maio.

Clubes

Primeira Divisão
 Académica do Fogo
 Atlético do Mosteiros
 Baxada
 Botafogo FC
 Desportivo de Cova Figueira
 Nô Pintcha dos Mosteiros
 Nova Era - Sāo Filipe
 Spartak d'Aguadinha
 Valência - As Hortas
 Vulcânicos

Segunda Divisão

Grupo Oeste/Grupo A
 ABC de Patim
 Brasilim
 CF Atlântico - São Filipe
 Juventude - São Filipe
 Juventus de Curral Grande
 Luzabril - Luzia Nunes
 União de São Lourenço

Grupo Leste/Grupo B
 Cutelinho FC - Mosteiros
Esperança FC de Achada Furna
 Figueira Pavão
 Grito Povo - Ribeira do Ilhéu
 GDRC Parque Real

Resumo da Temporada

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão

Fase fnal
1a: Cutelinho (12 pts) - campeão/promovido
2a: ABC de Patim (11 pts) - promovido

Campeão

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional do Fogo de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular do Fogo
Fogo
Fogo
Década de 2010 em Fogo (Cabo Verde)